Чернавка — топоним:

Населенные пункты 
 Чернавка — село в Бурлинском районе Алтайского края.
 Чернавка — село в Завьяловском районе Алтайского края.
 Чернавка — деревня в Бутурлиновском районе Воронежской области.
 Чернавка — село в Панинском районе Воронежской области.
 Чернавка — село в Турковском районе Саратовской области.
 Чернавка — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Чернавка — село в Бондарском районе Тамбовской области.
 Чернавка — село в Инжавинском районе Тамбовской области.

Реки 
 Чернавка — приток Волги в Ярославской области.
 Чернавка — приток Воржехоти в Ярославской области.
 Чернавка — приток Ильда в Ярославской области.
 Чернавка — приток Катки в Ярославской области.
 Чернавка — приток Могзы в Ярославской области.
 Чернавка — приток Клязьмы в Московской области
 Чернавка — приток Пехорки в Московской области.
 Чернавка — приток Смердяги в Ивановской области.
 Чернавка — приток Уводи в Ивановской области.
 Чернавка — приток Угры в Смоленской области.
 Чернавка — приток Чулыма в Красноярском крае.
 Чернавка — фрагмент реки, бывшего притока Охты, на территории Большеохтинского кладбища Санкт-Петербурга.
 Чернавка — река в городе Вологде, заключена в трубы.

См. также 
 Верхняя Чернавка
 Нижняя Чернавка
 Чернава
 Черновка